Landkreis Rostock bezeichnet:
 Landkreis Rostock, 2011 gebildeter Landkreis in Mecklenburg-Vorpommern
 Landkreis Rostock (1933–1952), 1933 bis 1952 bestehender Landkreis in Mecklenburg
 Kreis Rostock-Land (1990–1994 Landkreis Rostock), Kreis im DDR-Bezirk Rostock bzw. 1990–1994 in Mecklenburg-Vorpommern